Xingyi – miasto w Chinach, w prowincji Guizhou, w prefekturze autonomicznej Qianxinan
 Xingyi – gmina miejska w Chinach, w prowincji Hubei, w prefekturze miejskiej Baoding, w mieście Dingzhou
 Xingyiquan – chińska sztuka walki